El nombre de Catedral de San Francisco de Asís es el nombre de varios edificios religiosos, en honor al santo llamado Francisco de Asís

 Catedral de San Francisco de Asís, en San Francisco (Córdoba), Argentina.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Sincelejo, Sucre, Colombia.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó, Colombia.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Metuchen, Estados Unidos.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Rodas, Grecia.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Ernakulam, India.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Muzaffarpur, India.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Ayaviri, Perú.
 Catedral de San Francisco de Asís, en El Aaiún, Sáhara Occidental.
 Catedral de San Francisco de Asís, en Aleppo, Siria.